Schlitten bezeichnet:

in der Fahrzeugtechnik
 ein Transportgerät ohne Räder, meist mit Kufen, das auf Flächen mit geringer Reibung (Eis, Schnee, Schlamm, Sand o. dgl.) verwendet wird, siehe Schlitten
 speziell ein Freizeitgerät, siehe Rodelschlitten

im Maschinenbau
 ein bewegliches Maschinenelement, siehe Linearführung
 ursprüngliche Ausführung (und Synonym) oder verlängerte Bahn des Rollsitzes im Rennruderboot
 speziell den Verschluss einer Pistole, siehe Schlitten (Pistole)

im Schiffbau
 den Teil auf dem ein Schiff in der Werft liegt und vom Ablaufgerüst gleitet, siehe Stapellauf

Schlitten ist ein Ortsname:
 Schlitten (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch: